Adelgade har flere betydninger:

 Adelgade (København) – en gade i København
 Adelgade (Kalundborg) – en gade i Kalundborg
 Adelgade (Odense) – en gade i Odense
 Adelgade (Randers) – en gade i Randers
 Adelgade (Skanderborg) – en gade i Skanderborg
 Adelgade (Aalborg) – en gade i Aalborg
 Adelgade (Bogense) - en gade i Bogense
 Adelgade (Nyborg) - en gade i Nyborg
 Adelgade (Nysted) - en gade i Nysted
 Adelgade (Præstø) - en gade i Præstø

De fleste af disse gader er hovedgader i gamle købstæder (navnet sandsynligvis omdannet fra Algade), mens gaden i København er opkaldt efter adelsstanden.